Волфратсхаузен () е град в Горна Бавария (Германия) със 19 033 жители (към 31 декември 2019). Намира се на реките Лойзах и Изар и на около 30 км южно от Мюнхен. Разположен е на 576 метра надморска височина на Баварското плато.

Волфратсхаузен е споменат за пръв път като „Wolueradeshusun“ в документ на крал Хайнрих II от 1003 г. След това се казвал „Wolveradeshusun“.

Източници 

 Quirin Beer: Chronik der Stadt Wolfratshausen. Dachau 1986, ISBN 3-922394-76-0.
 Cornelia Baumann-Oelwein: Der Haderbräu in Wolfratshausen: Gastwirtschaft und Brauerei durch vier Jahrhunderte. Messerschmitt Stiftung, München/Wien 1993, ISBN 3-486-56040-9.
 Constantion Gantner: Wolfratshausen, Kirchen und Kapellen der Pfarrei. München 1984, ISBN 3-7954-4334-2.
 Gisela Schinzel-Penth: Sagen und Legenden aus Wolfratshausen und Umgebung. Andechs 1992, ISBN 3-921445-19-1.
 Stadt Wolfratshausen: Heimatbuch. Herausgegeben zum 1000-jährigen Jubiläum 2003. Wolfratshausen 2002, DNB 976171414.

Външни препратки 

 www.wolfratshausen.de
 Heimatmuseum Wolfratshausen

Градове в Горна Бавария